Поллак (, ) — прізвище, похідне від польського іменника  — «поляк».

Персоналії 
 Андрея Поллак (; 1961—2019) — німецька плавчиня, олімпійська чемпіонка (1976, 1980).
 Джеймс Поллак (; 1938—1994) — американський астрофізик, працював у Дослідницькому центрі Еймса (NASA).
 Іґнац Поллак (, , ; 1785—1825) — філософ, філолог педагог і музикант, фахівець з класичної філології, естетики та ораторського мистецтва.
 Кей Поллак (; 1938) — шведський кінорежисер.
 Кевін Поллак (; 1957) — американський кіноактор.
 Мартін Поллак (; 1944) — австрійський письменник, журналіст та перекладач.
 Мімі Поллак (; 1903—1999) — шведська актриса театру і кіно, театральний режисер.
 Міхай Поллак (; 1773—1855) — австро-угорський, власне угорський архітектор, представник класицизму.
 Олександр Олександрович Поллак (1944) — радянський футболіст, захисник, майстер спорту СРСР.
 Рейчел Поллак (; 1945) — американська поетеса, письменниця, художниця, таролог.
 Северин Поллак (; 1907—1987) — польський поет і перекладач.
 Сідні Поллак (; 1934—2008) — американський кінорежисер, продюсер і актор.
 Ярослав Поллак (; 1947) — чехословацький футболіст, півзвхисник, чемпіон Європи (1976).

Інше 
 5226 Поллак (5226 Pollack) — астероїд головного поясу, відкритий 28 листопада 1983 року.

Див. також 
 Полак
 Поллок